Наранхитас има више значења:

 Наранхитас (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Наранхитас (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику